American Pie:

 American Pie — оригинальное название фильма Американский пирог.
 American Pie — песня Дона Маклина (Donald McLean) (1971)